

Geografia 
 Bosco – superficie di terreno coperto da essenze arboree e arbustive

Italia 
 Bosco – frazione di Corniglio
 Bosco – frazione di Leggiuno, comune nella provincia di Varese
 Bosco – frazione di Perugia, comune nella provincia di Perugia 
 Bosco – frazione di San Giovanni a Piro, comune nella provincia di Salerno
 Bosco – frazione di Scandiano, comune nella provincia di Reggio Emilia
 Bosco Camerine – frazione di Albanella, comune nella provincia di Salerno
 Bosco Chiesanuova – comune nella provincia di Verona
 Bosco del Vescovo – frazione di Campodarsego, comune nella provincia di Padova 
 Bosco ex Parmigiano – ex comune ora frazione di Gerre de' Caprioli, comune nella provincia di Cremona
 Bosco Marengo – comune nella provincia di Alessandria
 Bosco Mesola – frazione del comune di Mesola nella provincia di Ferrara
 Boscotrecase – comune della città metropolitana di Napoli
 Bosco Valtravaglia – ex comune ora frazione di Montegrino Valtravaglia, comune nella provincia di Varese
 Monte Bosco Borbone – montagna nella provincia di Salerno

Svizzera 
 Bosco Gurin, già Bosco-Vallemaggia – comune nel distretto di Vallemaggia
 Bosco Luganese – ex comune ora frazione di Bioggio, comune nel distretto di Lugano

Persone

Artisti 
 Bartolomeo Bosco (1793-1863) – illusionista italiano
 Flaminia Bosco (1864-1943) – pittrice italiana
 João Bosco (1946) – cantante, compositore e chitarrista brasiliano.
 Philip Bosco (1930-2018) – attore statunitense
 Gian Fabio Bosco detto Gian (1936-2010) – attore e cantante italiano
 Mauro Bosco (1938) – attore e doppiatore italiano
 Marco Bosco (1956) – percussionista brasiliano
 Léa Bosco (1980 circa) – attrice e modella francese

Letterati 
 Bosco di Cizico o Boisco (II-I secolo a.C.) – poeta greco antico
 Ricardo Velázquez Bosco (1843-1923) – architetto e archeologo spagnolo
 Henri Bosco (1888-1976) – scrittore francese
 Umberto Bosco (1900-1987) – critico letterario e accademico italiano
 Teresio Bosco (1931-2019) – scrittore e giornalista italiano
 Francesca Cortesi Bosco (...-2017) – storica dell'arte italiano
 Federica Bosco (1971) – scrittrice e sceneggiatrice italiana

Politici 
 Bruno Bosco (1925-1993) - politico italiano
 Giuseppe Bosco di Ruffino (1774-1854) – politico italiano
 Rosario Garibaldi Bosco (1866-1936) – politico e scrittore italiano
 Gabriella Bosco (1922-2011) – politica italiana
 Giambattista Bosco Lucarelli (1881-1954) – avvocato e politico italiano
 Giacinto Bosco (1905-1997) – politico italiano
 Manfredi Bosco (1930-2010) – politico italiano
 Mario Juan Bosco Cayota Zappettini (1936) – politico, diplomatico, docente e storico cattolico uruguaiano
 Rinaldo Bosco (1950) – politico italiano
 Nino Bosco (1979) – politico italiano
 Vittorio Bosco Lucarelli (1888-1971) – politico italiano

Religiosi 
 Giovanni Bosco (1815-1888) – presbitero e pedagogo italiano
 Esterino Bosco (1915-2008) – presbitero italiano
 João Bosco Burnier (1917-1976) – religioso brasiliano
 John Bosco Manat Chuabsamai (1935-2011) – vescovo cattolico thailandese

Sportivi 
 Natale Bosco (1891-1961) è stato un ciclista su strada italiano
 Luigi Bosco (1922-2006) – calciatore italiano
 Giuseppe Bosco (1932-2022) – calciatore italiano
 Roberto Bosco (1962) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 João Bosco de Freitas Chaves, noto come Bosco (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Lionel Bosco (1981) – cestista belga
 Christopher Del Bosco (1982) – sciatore freestyle canadese

Altre attività 
 Giuseppe Bosco di Ruffino (1774-1854) – nobile italiano
 Dario Lo Bosco (1960) – dirigente d'azienda e docente italiano

Televisione 
 Il bosco – miniserie televisiva italiana (2015)
 Pietro Bosco – personaggio delle serie televisive italiane 1992 e 1993

Altro 
 Bosco – vitigno a bacca bianca autoctono ligure
 Bosco del Fagarè sito di interesse comunitario e zona speciale di conservazione nella provincia di Treviso
 Bosco Grande – area naturale protetta di proprietà del comune di Pavia
 Il bosco 1 – film diretto da Andrea Marfori (1988)
 Marchesato di Bosco – antico Stato italiano (XI-XIV secolo)
 Nel bosco – racconto di Ryūnosuke Akutagawa (1922)

Pagine correlate 
 Bosco Eliceo – pagina di disambiguazione
 Cima del Bosco – pagina di disambiguazione
 Dal Bosco – pagina di disambiguazione
 Del Bosco – pagina di disambiguazione
 Don Bosco (disambigua) – pagina di disambiguazione